Eiserner Wehrmann ist die Bezeichnung für:

 eine Nagelskulptur in Königsberg, siehe Eiserner Wehrmann (Königsberg)
 eine Nagelskulptur in Wien, siehe Wehrmann in Eisen